Oborovo Bistransko je naseljeno mjesto u sastavu općine Bistra, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,39 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 938 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji